Майма́ — село в Республике Алтай России, административный центр Майминского района и Майминского сельского поселения.

Этимология 
Основано в 1810 году и названо от гидронима Майма (правый приток реки Катунь). Гидроним, в свою очередь, произошёл от родоплеменного названия
майма.

География 
Расположено на правом берегу реки Катуни, в месте впадения реки Маймы в Катунь. За Маймой начинается горная часть Р-256 «Чуйский тракт». Влево от него уходит дорога на Горно-Алтайск. Расстояние от села до Горно-Алтайска по карте 9 километров, но в действительности Майма практически слилась с Горно-Алтайском, имеет с этим городом общие коммуникации и единую транспортную сеть. В правительстве республики периодически рассматривается вопрос о возможности объединения двух населённых пунктов в один.

 Климат
 Среднегодовая температура воздуха: +2,3 °C
 Средняя скорость ветра: 4,5 м/с

История 
Населённый пункт на этом месте существовал ещё в XIX веке.

К 1930 году Майминский и Чергачакский сельсоветы слились в единый Майма-Чергачакский сельсовет.

В 1935 году в связи со смертью И. В. Мичурина труженики Майма-Чергачакского сельсовета и Ойрот-Турского (Майминского) аймакисполкома ходатайствовали перед Ойротским (Горно-Алтайским) облисполкомом о переименовании села Майма-Чергачак в село Мичурино, а Майма-Чергачакского сельсовета — в Мичуринский. Ходатайство о переименовании не было удовлетворено.

В 1940-х годах начался постепенный переезд районных структур из Ойрот-Туры в Майма-Чергачак (в апреле 1943 года в село были перемещены райком партии и райисполком). 25 апреля 1953 года было принято постановление Горно-Алтайского облисполкома «Об утверждении районного центра Майминского района», в соответствии с которым село Майма-Чергачак официально стало центром Майминского аймака..

Решением Алтайского крайисполкома № 677 от 9 августа 1960 года было утверждено переименование села Майма-Чергачак в село Майму, а Майма-Чергачакского сельсовета — в Майминский.

Население 

Второй по численности населения населённый пункт Республики Алтай. Одно из крупнейших сёл России.

Инфраструктура 

При населении равном малому городу, не имеет развитой структуры мест общественного досуга, крупных сетевых торговых центров, сказывается близость столицы Республики Алтай Горно-Алтайска, где предпочитают работать и отдыхать майминцы. В центре села расположен районный дом культуры, в котором работает геологический музей «Камни Алтая», созданный при поддержке Алтайской геофизической экспедиции. В музее представлены образцы горных пород и минералов, отпечатки и окаменевшие останки ископаемых животных Алтая, пещерные образования, а также изделия из камня. На центральной площади, перед домом культуры, расположен фонтан и сцена, где проходят все значимые праздники майминцев. За Маймой, в восьми километрах по Чуйскому тракту, находится Горно-Алтайский аэропорт.

Основные улицы: Ленина, Советская, Подгорная, Алтайская.

Улица Ленина является центральной улицей села, практически на всём протяжении имеет по две полосы движения в каждую сторону. На ней располагаются здания администрации района, прокуратуры, казначейства, отдела внутренних дел и другие.

На пересечении улиц Ленина и Алтайской расположен перекрёсток, который выполняет функцию центральной площади, названной Юбилейной, в честь 200-летия села. Впрочем, официальное название этого места появилось по воле чиновников. Местные жители его называют Разъезд.

Археология 
К северу от села Майма на высоких аллювиальных террасах правого берега Катуни расположен Майминский археологический комплекс. Начинается с 431 км Чуйского тракта и продолжается до села Майма.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Майминского района
Районные центры Республики Алтай